Сергей Пото́цкий:
 Потоцкий, Сергей Иванович (1883—1958) — советский композитор.
 Потоцкий, Сергей Николаевич (1877—1954) — генерал-майор, военный агент в Бельгии и Нидерландах.